Фофанов, Константин:

 Фофанов, Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт; отец поэта-эгофутуриста К. К. Фофанова, известного под псевдонимом Константин Олимпов.
 Фофанов, Константин Константинович (1889—1940) — русский поэт-эгофутурист, известный под псевдонимом Константин Олимпов; сын поэта К. М. Фофанова.